Rittergut Golzow bezeichnet das

 Rittergut Golzow (Oderbruch)
 Rittergut Golzow (Mittelmark), siehe Rochow (Adelsgeschlecht)#Haus_Goltzow